AJG steht für:
 Academic Journal Guide
 American Journal of Gastroenterology
 Arnold-Janssen-Gymnasium (St. Arnold)
 Arnold-Janssen-Gymnasium St. Wendel
 den Flughafen Mount Carmel Municipal Airport nach dem IATA-Flughafencode

ajg steht für:
 Aja (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Adja in Togo und Benin

Abkürzung